Пригородное железнодорожное сообщение Иркутска обеспечивает движение электропоездов и связывает областной центр Иркутск, другой главный город Иркутской агломерации Ангарск и различные  населённые пункты Аларского, Ангарского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Слюдянского, Усольского, Черемховского и Шелеховского районов Иркутской области. Пригородное сообщение осуществляется по двум направлениям: Ангарскому на северо-запад до Зимы и Шелеховскому на юго-запад до Выдрино. 

Помимо вокзалов Иркутск-Пассажирский и Иркутск-Сортировочный в пределах Иркутска также расположены станции Кая, Военный городок, Батарейная и восемь остановочных пунктов; электропоезда используются также в качестве внутригородского транспорта.

Технические данные 
Моторвагонное депо станции Иркутск-Сортировочный Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ВСЖД находится на станции Военный Городок. На станции Нижнеудинск находится оборотное депо, обслуживающее участок Чуна — Тайшет — Зима, которое собственного приписного парка не имеет.

Подвижной состав 
Как правило, все поезда составляются из шести-восьми вагонов, летом их количество может увеличиваться до двенадцати, а зимой, в периоды снижения пассажиропотока, уменьшаться до четырёх. Парк электропоездов представлен составами ЭР9п (ЭР9п-К), ЭР9Т, ЭД9Т и ЭД9М, ЭП3Д.

Связь с городами 

Пригородные поезда, отправляемые из Иркутска, имеют следующие конечные пункты назначения:

На восток 
 Кая
 Большой Луг
 Подкаменная
 Глубокая
 Слюдянка
 Байкал
 Байкальск
 Выдрино

На запад 
 Иркутск-Сортировочный
 Усолье-Сибирское
 Мальта
 Половина
 Черемхово
 Зима

Перспективы развития 
Планируется проектирование и строительство пригородного железнодорожного сообщения с Усть-Ордынским.

Ссылки 
 Байкальская пригородная пассажирская компания — официальный сайт
 

Восточно-Сибирская железная дорога
Железнодорожный транспорт Иркутска
Иркутск